Il campionato di Serie C di pallacanestro maschile 1968-1969 è stato il quarto organizzato in Italia dall'ultima riforma dei campionati. Rappresenta il terzo livello della pallacanestro italiana.

Girone A

Classifica

Risultati

Girone B

Classifica 

??

Risultati 

??

Girone C

Classifica

Risultati

Spareggio promozione

Girone D

Classifica

Risultati

Spareggio promozione

Verdetti
 Promosse in serie B 
Onda PaviaFormazione: Negri, Zanotti, Olivari, Rossini, Monticelli, Fiume, Leporace, Benazzi, Conti. Allenatore: Rosolen
Lazio PallacanestroFormazione: Corno, Fontana, Casadio, Santi, D'Amico, Feltri, Tardioli, Minervini, Hausmann, Gandolfi, Berrè.
Fides MessinaFormazione: Cintioli, Longo, Sturniolo, Joppolo, Ferlazzo, De Francesco, Miceli, Mazzagatti, Maimone, Cucinotta. Allenatore: Carmelo Fotia.
 Retrocesse in serie D 
Labor Viareggio
S.C. Montecatini
U.S. Campli
Dinamo Sassari
Viola Reggio Calabria (successivamente ripescata)

Bibliografia
 La Gazzetta del Mezzogiorno e La Gazzetta del Sud edizione 1968-69
 Il Corriere dello Sport edizione 1968-69

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1968
Pallacanestro nel 1969
1968-1969